Лазарев, Павел:
 Лазарев, Павел Викторович (1970—2018) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Лазарев, Павел Ефимович (1898—1944) — генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.